Finansinspektionen kan avse:

 Finansinspektionen (Sverige)
 Finansinspektionen (Finland)